«Украсть дом» () — американский кинофильм 1988 года.

Сюжет 
Бейсболисту  сообщают, что его подруга и первая любовь , с которой он не общался уже много лет, но тёплые чувства к которой всё ещё сохранились в его душе, покончила с собой и завещала ему распорядиться её прахом по его собственному усмотрению.

По дороге домой в памяти Билли оживают картины минувших дней: первая встреча с Кэти, их любовь и беседы, которые они вели летними днями на побережье Нью-Джерси. Вспоминает он и своего приятеля Алана Эпплби, с которым вместе они придумывали всевозможные каверзы и злые шутки, в частности, случай, когда каждый из них переспал с подружкой другого.

В итоге Билли решает развеять прах Кэти над местом, где их счастье было наиболее полным, — над побережьем Нью-Джерси.

В ролях 
 Марк Хэрмон — Билли Уайетт
 Джоди Фостер — Кэти Чендлер
 Гарольд Рамис — Алан Эпплби
 Блэр Браун — Джинни Уайетт
 Уильям МакНамара — Билли Уайетт в молодости
 Джонатан Силвермен — Алан Эпплби в молодости
 Ричард Дженкинс — Хэнк Чендлер
 Джон Ши — Сэм Уайетт
 Кристин Джонс — Грейс Чендлер
 Хелен Хант — Хоуп Уайетт

Примечания

Ссылки 

  
  
  

Фильмы-мелодрамы США